ATI CrossFire, een GPU van ATI Technologies
 Chrysler Crossfire, een sportwagen van het Amerikaanse automerk Chrysler
 Crossfire (band), een Belgische metalband uit de jaren 80
 Crossfire (Brandon Flowers), muzieknummer uit 2010
 Crossfire (film), een film uit 1947
 Crossfire (1975), een Amerikaanse tv-film uit 1975
 Crossfire (computerspel), een computerspel uit 2007